Siagoninae é uma subfamília de coleópteros da família Carabidae.

Tribos
 Tribo Enceladini Horn, 1881
 Tribo Lupercini Lecordier, 1977
 Tribo Siagonini Bonelli, 1813

Siag
Subfamílias de carabídeos